Die Liste von Skistadien beinhaltet alle Skistadien auf der Welt, in denen fast jährlich ein Weltcup, Europacup, Olympische Winterspiele, eine Weltmeisterschaft oder eine weitere nationale und internationale Veranstaltung stattfindet oder stattgefunden hat.

Bei den Ski Alpin-Weltcups werden mobile Tribünen am Zieleinlauf aufgebaut und nach dem Weltcupwochenende wieder abgebaut. Dagegen sind Langlauf- und Biathlonstadien, sowie Schanzenanlagen zumeist mit festen Zuschauertribünen ausgestattet.

Legende 
 Lage: Nennt die Lage des Skistadions.
 Name des Skistadions: Nennt den Namen des Skistadions.
 Ort: Nennt den Ort oder die Region, in der das Skistadion liegt.
 Land: Nennt das Land, in dem das Skistadion liegt.
 Disziplin: Die Disziplin (Skilanglauf, Ski Alpine, Biathlon, Skispringen und Nordische Kombination), die mit einem x gekennzeichnet ist, kann im Skistadion durchgeführt werden.
 Anmerkung: Nennt Besonderheiten oder Großwettbewerbe, bei denen das Stadion genutzt wurde.
 Bild: Bild des Stadions.

Skistadien

Siehe auch 
 Liste der Skiflugschanzen
 Liste von Normalschanzen
 Liste der Großschanzen
 Liste von Biathlonstrecken

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Seite der IBU
 Offizielle Seite der FIS

Ski
!